Jacques Singer, né le  à Montluçon, est expert-comptable et commissaire aux comptes français.

Biographie
Il a successivement été président du Conseil national des petites et moyennes entreprises, du Salon des entrepreneurs, de l'Union nationale des présidents d'IUT et de la Fondation nationale des IUT.

Il a aussi présidé l'l'Association nationale d'aide au développement des jeunes entreprises (Adeje).

Notes et références

Liens externes 

Naissance à Montluçon
Naissance en mai 1944
Entrepreneur français